Adama Dramé (1954-), percussionniste burkinabé ;
 Boukary Dramé (1985-), footballeur franco-sénégalais ;
Hawa Dramé, fondatrice de la Fondation Internationale Tierno et Mariam FITIMA ;
 Mahamadou Dramé (1986-), basketteur français ;
 Maïmouna Dramé (1955-), femme politique malienne
 Mamadou Lamine Dramé (~ 1840-1887), marabout soninké ; 
 Mariama Dramé (2006-), nageuse sénégalaise ;
 Ousmane Dramé (1992-), footballeur franco-sénégalais ; 
 Ousmane Dramé (1991-), joueur guinéen de basket-ball ; 
 Seydou Dramé (?-), compositeur franco-ivoirien ;
 Tiébilé Dramé (1955-), homme politique malien.

Voir aussi 
 
 

Patronyme africain